Бассонг:
 Бассонг, Зоран (род. 1999) — канадский футболист, имеющий также бельгийское гражданство.
 Бассонг, Себастьен (род. 1986) — франко-камерунский футболист.